Миё Итика́ва (, ; 28 июня 1989, Каруидзава, префектура Нагано, Япония) — бывшая японская кёрлингистка.

Играла на позиции третьего.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (?, 2011, 2012, 2014), бронза (2010).
 : золото (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1996, в возрасте 7 лет. Закончила спортивную карьеру в 2014.

Примечания

Ссылки 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Чемпионы Японии по кёрлингу